Aardrijkskunde
 België
 Chapelle-Saint-Lambert, plaats in de provincie Waals-Brabant
 Lasne-Chapelle-Saint-Lambert, plaats in de provincie Waals-Brabant
 Saint-Lambert, plaats in de provincie Namen
 Saint-Lambert, plaats in de provincie Waals-Brabant
 Tourinnes-Saint-Lambert, plaats in de provincie Waals-Brabant
 Woluwe-Saint-Lambert, de Franstalige naam van Sint-Lambrechts-Woluwe, gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 Frankrijk
 Autréville-Saint-Lambert, gemeente in het Franse departement Meuse
 Kanton Marseille-Saint-Lambert, kanton van het Franse departement Bouches-du-Rhône
 Saint-Lambert, gemeente in het Franse departement Calvados
 Saint-Lambert, gemeente in het Franse departement Yvelines
 Saint-Lambert-des-Levées, plaats in het Franse departement Maine-et-Loire
 Saint-Lambert-du-Lattay, plaats in het Franse departement Maine-et-Loire
 Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux, gemeente in het Franse departement Ardennes
 Saint-Lambert-la-Potherie, gemeente in het Franse departement Maine-et-Loire
 Saint-Lambert-sur-Dive, gemeente in het Franse departement Orne

Bedrijf
 Val-Saint-Lambert, voormalige kristal- en glasfabriek in de Belgische stad Seraing

Bouwwerk
 Abdij van Val-Saint-Lambert, voormalige cisterciënzerabdij in de Belgische stad Seraing
 Grand Bazar de la Place Saint-Lambert, Belgisch warenhuis aan de Place Saint-Lambert in de Belgische stad Luik
 Sint-Lambertuskathedraal (cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert), verdwenen kathedraal in de Belgische stad Luik

Straatnaam
 Place Saint-Lambert, plein in de Belgische stad Luik

Transport
 Station Saint-Lambert, voormalig spoorwegstation in het Belgische dorp Saint-Lambert
 Station Val-Saint-Lambert, spoorwegstation in de stad Seraing